

Сан-Сіті — місто, штат Канзас
 Сан-Сіті — переписна місцевість, штат Аризона